O Campeonato Goiano de 1947 foi a 1º edição da divisão principal do campeonato estadual de Goiás. Foi realizado e organizado pela Federação Goiana de Futebol e disputado por dois clubes entre os dias 18 de abril de 1948.

Esta foi a primeira edição do Campeonato Goiano e não é reconhecida pela Federação Goiana de Futebol. Informalmente o torneio é conhecido como Super Campeonato Goiano.

A campeão foi a União Operária que conquistou seu primeiro título goiano na história da competição. O  foi o vice-campeão.

Regulamento 
A competição foi disputada em apenas um jogo entre o Atlético (campeão goianiense de 1947) e a União Operária (campeã goiana do interior de 1947).

Participantes 
{| border="0,75" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable"

Estádios 
O Campeonato Goiano de 1947 foi disputado em apenas um estádio, o Pedro Ludovico, atualmente conhecido como Olímpico.

Tabela

Jogo único 
 Jogo

Premiação

Artilharia 
Atualizado até 11 de setembro de 2021

Supercampeonato Goiano de Futebol
Esporte em Goiânia